Broken Arrows (Avicii) - lied van Avicii
 Broken Arrows (film) - Amerikaans film uit 2007

Zie ook
 Broken Arrow (doorverwijspagina)